Krzysztof Michałkiewicz – polski polityk i socjolog
 Michał Michałkiewicz – polski hokeista
 Witold Michałkiewicz – polski ginekolog, profesor Akademii Medycznej w Poznaniu
Zobacz też
 Michalkiewicz